Phú Thịnh (Bình Phước)
 Phú Thịnh (Đồng Nai)
 Phú Thịnh (Quảng Nam)
 Phú Thịnh (Vĩnh Long)
 Phú Thịnh (Hưng Yên)
 Phú Thịnh (Thái Nguyên)
 Phú Thịnh (Tuyên Quang)
 Phú Thịnh (Vĩnh Phúc)
 Phú Thịnh (Hanoi)
 Phú Thịnh (Yên Bái)
 Phú Thịnh (eiland)